Којачи има више значења:

 Којачи (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Којачи (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Којачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Којачи (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику